Panoptikum je lahko:
 potujoča razstava
 zbirka voščenih figur pomembnejših oseb